Термін інкубатор (від  — «інкубація», «висиджування яєць») може посилатися на наступне:

 Інкубатор (птахівництво)
 Інкубатор (біологія)
 Бізнес-інкубатор
 Інтернет-інкубатор
 Прибутковий інкубатор
 Інкубатор мистецтв
 Технологічний інкубатор
 Інкубатор загального призначення
 Вікіінкубатор